Em (parochie), een parochie in Denemarken
 Em (plaats), de hoofdplaats van deze parochie
 Em (film), een film uit 2008
 een toponiem; zie -heem
 emeritus (afkorting: em.)
 <em>, een HTML-element voor nadruk (emphasis)
 em (typografie), een grootte-eenheid in de typografie, gerelateerd aan de puntgrootte van een tekst
 Exameter (symbool: Em), 1018 meter

 EM (motorfietsmerk), een Oostenrijks merk van motorfietsen
 Constantin Medien (voorheen EM.Sport Media AG en EM.TV geheten), een Duits mediabedrijf
 emerging markets, opkomende markten of nieuwe economieën
 Erythema multiforme, een huidaandoening die lijkt op het syndroom van Stevens-Johnson
 elektromagnetisch, zoals in EM-straling
 Engelse mijl (lengtemaat), een lengtemaat die niet in het SI-stelsel voorkomt; de afkorting EM wordt voornamelijk als afstandaanduiding bij hardloopwedstrijden gebruikt